Байерсдорф () — город в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Эрланген-Хёхштадт.  Население составляет 7208 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,79 км². Официальный код  —  09 5 72 115.

Город подразделяется на 4 городских района.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии